ASB Classic 2009 var en professionel tennisturnering for kvinder, der blev spillet udendørs på hard court. Det var den 24. udgave af ASB Classic, og turneringen var en del af WTA Tour 2009, hvor den var kategoriseret som en WTA International-turnering. Kampene blev afviklet i ASB Tennis Centre i Auckland, New Zealand den 5. – 10. januar 2009.

Turneringen blev vundet af den topseedede spiller, Ruslands Jelena Dementjeva, som i finalen besejrede sin landsmand Jelena Vesnina med 6-4, 6-1, og som dermed vandt sin 12. singletitel på WTA Tour'en. Danske Caroline Wozniacki var andenseedet i turneringen og nåede kvartfinalen, hvor hun tabte 3-6, 6-0, 3-6 til Vesnina.

Resultater

Damesingle

Kilder / eksterne henvisninger 
ASB Classic  
Sony Ericsson WTA Tour – ASB Classic 2009 – Resultater  

WTA Tour 2009
2009